

Film 
 Rites of Passage – film del 1999 diretto da Victor Salva
 Rites of Passage – film del 2012 diretto da W. Peter Iliff

Musica 
 Rites of Passage – album di Jackie McLean del 1991
 Rites of Passage – album delle Indigo Girls del 1992
 Rites of Passage  – album di Roger Hodgson del 1997
 Rites of Passage – album di Brother Ali del 2000